Jewhen Szachow (ur. 1962) – ukraiński piłkarz i trener.
 Jewhen Szachow (ur. 1990) – ukraiński piłkarz.